Яворина — група гір Західних Бескидів.
 Яворина — гора в Долинському районі Івано-Франківської області.
 Яворина — гора в Кисуцьких Бескидах на кордоні Словаччини й Польщі.
 Яворина — колишній військовий полігон у Словаччині, Кежмарському окрузі.
 Велька Яворина — гора в масиві Білі Карпати на кордоні Словаччини й Чехії.
 Панська Яворина — гора в масиві Повазький Іновець Словаччини.
 Татранська Яворина — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.